Le patronyme italien Sabato, De Sabato, Di Sabato ou Disabato vient probablement du prénom médiéval, assez répandu dans les temps anciens parmi les Juifs: Sabatus ou Sabbatus, mais dans certains cas, il peut aussi dériver du nom de la rivière Sabato dans la province d'Avellino.

Sabato est typique du sud, avec un noyau dans les régions autour de Naples et la province d'Avellino;  
De Sabato a une souche à Foggia et Lecce (Pouilles); 
Di Sabato a une souche à Rome, dans le Molise, à Naples, Potenza et surtout dans les Pouilles, où on trouve aussi les Disabato.

Prénom
Sabato Morais (1823-1897), rabbin italo-américain du XIXe.

Patronyme

Emmanuel Disabato (1978-), homme politique belge.

Ernesto Sábato (1911-2011), écrivain argentin ;
Antonio Sabàto (1943-2021), acteur italien ;
son fils Antonio Sabàto, Jr. (1972-) acteur italien.

Divers 
 Sabato, cours d'eau italien qui coule dans les provinces d'Avellino et de Bénévent en Campanie.

Patronyme italien
Prénom italien